Буднік Євген Віталійович — український футболіст, півзахисник «Ворскли».
 Буднік Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища